Verrall se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Henry Verrall
 Arthur Frederic Verrall